Il doppio  del PBZ Zagreb Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Paul Hanley e Jordan Kerr erano i detentori del titolo, ma hanno perso ai quarti contro Philipp Petzschner e Alexander Peya.
Il titolo è andato Martin Damm e Robert Lindstedt che hanno battuto Christopher Kas e Rogier Wassen,6-4,6-3.

Teste di serie

  Martin Damm /  Robert Lindstedt (campione)
 Simon Aspelin /  Pavel Vízner (semifinali)

 Jamie Murray /  Dušan Vemić (primo turno) 
 Christopher Kas /  Rogier Wassen (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

PBZ Zagreb Indoors 2009
ATP World Tour 2009